Ирій — Вирій
 Ирій (повість) — лірична повість українського письменника Володимира Дрозда